Gminy w USA:
 Skandia (ang. Skandia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Skandia (ang. Skandia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Skandia (ang. Skandia Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Skandia – szwedzka wytwórnia filmowa
 Skandia – firma finansowa, należąca obecnie do Grupy Old Mutual.